Никола́й Дуна́ев:
 Дунаев, Николай Викторович (1878—1937) — священномученик.
 Дунаев, Николай Иванович (1937—2022) — российский актёр и театральный педагог.
 Дунаев, Николай Пантелеевич (1918—1981) — военный лётчик, Герой Советского Союза (1943).